

Sigle 
 Headquarters – quartier generale
 High quality – alta qualità

Codici 
 HQ – codice vettore IATA di Harmony Airways
 HQ – codice FIPS 10-4 dell'isola Howland

Musica 
 HQ – album discografico di Roy Harper del 1975
 HQ – studio di registrazione

Sport 
 HQ – soprannome dello stadio di Twickenham

Altri progetti